Сезон 1975/76 — 66-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 65-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в одиннадцатый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

По соглашению с клубом ВАК «Аустрия» в этом сезоне выступала в составе объединённой команды под названием «Аустрия/ВАК».

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы

Группа B 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1975/76
Чемпионат Австрии 1975/76 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1975/76 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1975/76 на сайте AustriaSoccer.at

1975/1976
Аустрия ВАК